Siebelis ist der Familienname folgender Personen:

Johannes Siebelis (1817–1867), deutscher klassischer Philologe
Karl Gottfried Siebelis (1769–1843), deutscher klassischer Philologe und Pädagoge

Siehe auch:
Siebels